7e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 7e Pantserdivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 7e Pantserdivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid in Tweede Wereldoorlog
 7e Pantserdivisie (Bundeswehr) - Duitse legereenheid in de Bundeswehr van de Bondsrepubliek Duitsland
 7e Pantserdivisie (Nationale Volksarmee) - Duitse legereenheid in de Nationale Volksarmee van de Duitse Democratische Republiek